Eger – miasto na Węgrzech
 Eger – rzeka (dopływ Łaby) w Niemczech
 niem. nazwa miasta Cheb
 niem. nazwa rzeki Ohrza ()